Lipówka (polnisch) bzw. Lipowka (russisch) ist ein Orts- bzw. Gewässername:

Polen:
 Lipówka (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lindenau, Kreis Osterode, Ostpreußen

Russland:
Orte: 
 Lipowka (Kaliningrad, Mamonowo), Stadtkreis Mamonowo, Oblast Kaliningrad (deutsch Gallingen, Grünwalde und Rosocken, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Lipowka (Kaliningrad, Polessk), Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (deutsch Stenken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Lipowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (deutsch Szacken, 1936–1938 Schacken, 1938–1946 Schackenau, sowie: Guttawutschen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Lipowka (Kaliningrad, Gurjewsk), untergegangener Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (deutsch Tarpienen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Lipowka (Samara), Oblast Samara
 Lipowka (Rjasan, Sassowo), Rajon Sassowo, Oblast Rjasan
 ehemaliger Name (1944 bis 1957) von Tangi-Tschu, Urus-Martanowski rajon, Tschetschenien
Gewässer:
 russischer Name der Liepona, Grenzfluss zwischen Litauen und Russland
 Lipowka (Kondurtscha), Nebenfluss der Kondurtscha in Russland